Oziorowka () – nazwa miejscowości

 Oziorowka – osiedle typu wiejskiego w obwodzie kemerowskim
 Oziorowka – osiedle typu wiejskiego na Krymie
 Oziorowka – osiedle typu wiejskiego w obwodzie orenburskim

Zobacz też 
 Ozierowka – nazwa miejscowości w Rosji

Strony ujednoznaczniające